Schoberth ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Schoberth (* 1961), deutscher Boxer
Hanns Schoberth (1922–1996), deutscher Sportmediziner
 Johann Schoberth (1922–1988), deutscher SS-Unterscharführer; Lagerpersonal in Auschwitz
 Max Schoberth (1902 oder 1903–1923), bayerischer Polizei-Hilfswachtmeister, Opfer des Hitlerputschs
 Wolfgang Schoberth (* 1958), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Schobert